Qualifikation steht für:
 Qualifikation (Personalwesen), Eignung einer Person für eine Aufgabe
 Qualifikation (Sport), Vorausscheid vor einem Turnier
 Qualifikation, Anforderungsnachweis in der Raumfahrt; siehe Verifizierung#Raumfahrt

Recht:
 Qualifikation (Strafrecht), Erweiterung eines Grundtatbestandes
 Qualifikation (Internationales Privatrecht), Vorgang, um die richtige Kollisionsnorm für einen Fall mit Auslandsberührung zu finden

Siehe auch:
 Qualifizierung
 Qualifikationskonflikt